Jean-Baptiste Poirson (1761-1831), géographe et cartographe français ;
 Charles-Gaspard Delestre-Poirson (1790-1859), son fils, dramaturge et directeur de théâtre français ;
 Auguste Poirson (1795-1871), historien français ;
 Paul Poirson (1836-1895), son cousin, dramaturge et librettiste français ;
 Maurice Poirson (1850-1882), peintre français ;
 Henri Poirson (1853-1923), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Victor-Armand Poirson (1858-1893), illustrateur et dessinateur français ;

 André Poirson (1920-2003), peintre et sculpteur français ;
 Louis Poirson (1962-), criminel multirécidiviste français ;
 Martial Poirson (1974-), professeur des universités en lettres et arts ;
 Brune Poirson (1982-), personnalité politique française.